Een verkeersweg:
A41 (Duitsland), zie Bundesautobahn 41
A41 (Frankrijk)
A41 (Groot-Brittannië)
A41 (Portugal)
AP-41 (Spanje)